Borówno bezeichnet geographische Objekte in Polen:

Ortschaften:
 Borówno (Chełmno), Dorf der Gmina Chełmno in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Borówno (Czarny Bór), Dorf der Gmina Czarny Bór in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Borówno (Dobrcz), Dorf der Gmina Dobrcz in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Borówno (Kowalewo Pomorskie), Dorf der Gmina Kowalewo Pomorskie in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Borówno (Lidzbark), Wohnplatz der Gmina Lidzbark in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

Seen:
 Jezioro Borówno, See in der :Gmina Dobrcz in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Jezioro Borówno, See in der Gmina Zakrzewo in der Woiwodschaft Großpolen
 Jezioro Borówno Małe, See in der Gmina Skarszewy in der Woiwodschaft Pommern
 Jezioro Borówno Wielkie, See in der Gmina Skarszewy in der Woiwodschaft Pommern

Siehe auch:
 Borowno